Прову́лок Го́рького — колишня назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Горького — провулок у місті Дніпро.
 У місті Харків:
 1-й провулок Максима Горького;
 2-й провулок Максима Горького.

 Провулок Горького — колишня назва провулку Грушевського у місті Балаклія.
 Провулок Горького — колишня назва провулку Остапа Вишні у місті Березне.
 Провулок Горького — колишня назва Сухоярської провулку у місті Біла Церква.
 Провулок Горького — колишня назва провулку Євгена Коновальця у місті Бориспіль.
Провулок Горького — колишня назва провулку Опанасюка у смт. Брусилів.
 Провулок Горького — колишня назва провулку Ольги Кобилянської у місті Васильків.
 Провулок Горького — колишня назва провулку В'ячеслава Чорновола у місті Вознесенськ.
 Провулок Горького — колишня назва Зоряного провулку у місті Гнівань.
 Провулок Горького — колишня назва провулку Петра Калнишевського у місті Долинська.
 Провулок Горького — колишня назва провулку Волонтерів у місті Іллінці.
 Провулок Горького — колишня назва Яблуневого провулку у місті Ірпінь.
 Провулок Горького — колишня назва провулку Бориса Шахліна у місті Київ.
 Провулок Горького — колишня назва провулку Миколи Матвієнка у смт. Клавдієво-Тарасове.
 Провулок Горького — колишня назва провулку Корнієвського у місті Корюківка.
 Провулок Горького — колишня назва провулку Чубинського у місті Костопіль.
Провулок Горького — колишня назва провулку Василя Скуратівського у місті Малин.
 У місті Новгород-Сіверський:
 1-й Провулок Горького — колишня назва 1-го Ладійного провулку; 
 2-й Провулок Горького — колишня назва 2-го Ладійного провулку. 
 Провулок Горького — колишня назва провулку Якова Щоголева у місті Охтирка.
 Провулок Горького — колишня назва Виноградного провулку у смт. Піщанка.
 Провулок Горького — колишня назва провулку Василя Стуса у місті Світловодськ.
 Провулок Горького — колишня назва провулку Січових Стрільців у місті Святогірськ.
 Провулок Горького — колишня назва провулку Ярослава Мудрого у місті Сокиряни.
 Провулок Горького — колишня назва провулку Андрія Саєнка у місті Фастів.
 Провулок Горького — колишня назва Горіхового провулку у смт. Хорошеве.
 У місті Хотин:
 1-й Провулок Горького — колишня назва 1-го провулку Леоніда Каденюка; 
 2-й Провулок Горького — колишня назва 2-го провулку Леоніда Каденюка. 
 Провулок Горького — колишня назва провулку Героїв Крут у місті Христинівка.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки